Iitate bezeichnet:
 Iitate (Fukushima), eine Dorfgemeinde in der japanischen Präfektur Fukushima
 laute Sprechpassagen () im Kabuki